Teresópolis — município do estado do Rio de Janeiro
 Teresópolis (distrito) — do município brasileiro homónimo
 Teresópolis (Porto Alegre) — distrito
 Terezópolis de Goiás — município

Desambiguações de topônimos